Bruno Chimirri ist der Name folgender Personen:

* Bruno Chimirri (Politiker) (1842–1917), italienischer Politiker und Autor
 Bruno Chimirri (Reiter) (* 1971), italienischer Springreiter